Municipio de Spruce Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spruce Hill (condado de Douglas, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Spruce Hill (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.